Yüreğir (district), een district in de Turkse provincie Adana
 Yüreğir (gemeente), een gemeente in de Turkse provincie Adana